Dong Min (mort el 192) era el germà menor del senyor de la guerra Dong Zhuo i va viure durant el període de la tardana Dinastia Han Oriental de la història xinesa. Després que Dong Zhuo va retenir a l'Emperador Xian, Dong Min va ser nomenat en el rang de General de l'Esquerra. Més tard Lü Bu mataria a Dong Zhuo, i Dong Min seria assenyalat com a còmplice i executat, sent exposat el seu cap en públic.

Vegeu també 
 Llista de persones dels Tres Regnes

Referències 
 Luo Guanzhong. Romanç dels Tres Regnes, capítol 3, 8 i 9.

Dong Zhuo i associats